Гарденины — русский купеческий, а позже и дворянский, род восходящий к концу XVII — началу XVIII века.
 Гарденины — роман писателя А. И. Эртеля о жизни разных слоев общества в пореформенной России.